

Persone 
 Antonio Palomba (1705-1769) – librettista italiano
 Federico Palomba (1937) – politico e magistrato italiano
 Francesco Paolo Palomba (1779-1799) – patriota e rivoluzionario italiano
 Nicola Palomba (1746-1799) – sacerdote e rivoluzionario italiano
 Giuseppe Palomba (prima del 1765-dopo il 1825) – librettista italiano
Giuseppe Palomba (1908-1986) – economista italiano
Giustiniano Palomba (1751-1800)  – avvocato, politico e rivoluzionario italiano

Altro 
 Palazzo Palomba – palazzo monumentale di Avigliano
 Santa Palomba – zona urbanistica del XII Municipio di Roma Capitale
 Famiglia Palomba- nobile famiglia lucana

Pagine correlate 
 Palombo (disambigua)